Марин Сити има више значења:
 Марин Сити (Калифорнија)
 Марин Сити (Мичиген)